Stati Uniti d'America
 University Park – census-designated place della contea di Miami-Dade (Florida)
 University Park – comune della contea di Will (Illinois)
 University Park – comune della contea di Mahaska (Iowa)
 University Park – comune della contea di Prince George's (Maryland)
 University Park – census-designated place della contea di Doña Ana (Nuovo Messico)
 University Park – comunità non incorporata della contea di Centre (Pennsylvania)
 University Park – comune della contea di Dallas (Texas)